Det har funnits flera personer med namnet Peder Ribbing:

Peder Pedersson Ribbing (levde 1438), svenskt riksråd
Peder Knutsson Ribbing, död genom halshuggning 1521 i Jönköping, ledde uppror mot Kristian II 
Peder Linnormsson Ribbing af Zernava, se Per Ribbing (1606–1664)

Se även
Peter Ribbing